El Gran Duque Alejandro Aleksándrovich Románov, (en ruso Великий Князь Александр Александрович Романов; San Petersburgo,  - ib. ) fue el segundo hijo de Alejandro III y de la Emperatriz María Fiódorovna de Rusia, nacida con el nombre de Dagmar de Dinamarca. En el momento de su nacimiento, su padre, como el hijo mayor de Zar Alejandro II, fue titulado como el Zarévich de Rusia. Después de su hermano mayor, el Gran Duque Nicolás, el Gran Duque era tercero en la sucesión al trono imperial.

Alejandro murió de meningitis en 1870, un mes antes de su primer cumpleaños. «Los médicos sostienen que no sufre pero sufrimos enormemente al verlo y oírlo», escribió su madre a su propia madre, la reina Luisa de Hesse-Kassel. Sus padres ordenaron que fuera fotografiado para recordarlo, por lo tanto probablemente la única fotografía que existe del Gran Duque Alejandro es en su féretro rodeado de flores.

La muerte de Alejandro puede haber afectado el futuro de Rusia. A diferencia de su padre y abuelo, Nicolás II no pudo contar con el apoyo de sus hermanos durante su reinado; muerto Alejandro, su hermano menor Jorge sufrió de tuberculosis la mayor parte de sus años y finalmente murió en 1899; y Miguel (futuro Miguel IV de Rusia), pasó la mayor parte del reinado de Nicolás II en el exilio. Si Alejandro hubiera vivido, podría haber sido el apoyo fraternal necesario de Nicolás II, y de la misma manera, de haber sobrevivido y haberse casado con alguien de nacimiento igual y tuviese hijos, la presión sobre Nicolás II y Alejandra Fiódorovna para tener un hijo varón no habría sido tan intensa.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XIX
Fallecidos por meningitis
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Alejandro Aleksandrovich
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en San Petersburgo
Niños fallecidos